Experience (evenement), een belevingsspektakel. 
Experience (The Prodigy), muziekalbum van The Prodigy
Experience (1921), Amerikaanse film
Experience (attractie), kermisattractie
Michael Jackson: The Experience, Xbox One-spel omtrent Michael Jackson
Star Trek: The Experience, voormalig attractiepark in Las Vegas